Сокращение DCX может означать:

Один из графических форматов данных; расширение файлов многостраничной версии PCX
Белок Даблкортин
Беспилотный прототип космического корабля McDonnell Douglas DC-X